Samurai Shodown – videogioco del 1993
Samurai Shodown – videogioco del 2019
Samurai Shodown – serie di videogiochi